Колеватов — фамилия. Известные носители:

 Колеватов, Анатолий Андреевич (1920—1997) — советский деятель театра, эстрады и цирка, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Колеватов, Николай Алексеевич (1929—2012) — российский педагог, историк, краевед.